

Кошкарата — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Кошкарата — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Кошкарата — аул, Келеський район, Туркестанська область